Waga musza mężczyzn to jedna z ośmiu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1936 w Berlinie. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 112 funtów (50,802 kilogramów). Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 10 do 15 sierpnia w hali Deutschlandhalle. Zwyciężył reprezentant Niemiec Willy Kaiser. Zdobywca brązowego medalu Louis Laurie ze Stanów Zjednoczonych jako pierwszy otrzymał  Puchar Vala Barkera dla najlepszego technicznie i stylowo pięściarza igrzysk. Wystąpiło 24 bokserów z 24 państw.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936